Fort Bravo est un film western de John Sturges sorti en 1953.
Fort Bravo est un décor de cinéma western situé en Espagne.